Scott B. Bizar (né fin 1940) est un créateur de jeux qui vit à Gilbert en Arizona et qui a créé la société Fantasy Games Unlimited pendant l'été 1975. Aujourd'hui, il travaille comme enseignant en sciences sociales dans un lycée à Mesa, Arizona. Un de ses anciens collègues de chambre au collège est devenu un auteur de romans fantastique, il s'agit de Lin Carter.

Lien externe 

Interview de Scott Bizar

Naissance en 1940
Auteur américain de jeux de rôle